Кубок Германии по футболу 2019/2020 — 77-й розыгрыш кубка Германии по футболу (). Турнир начался 9 августа 2019 года, а финал состоялся в июле 2020 года в Берлине на Олимпийском стадионе.

Расписание 
 Раунд 1: 9-12 августа 2019 года
 Раунд 2: 29-30 октября 2019 года
 1/8 финала: 4-5 февраля 2020 года
 Четвертьфиналы: 3-4 марта 2020 года
 Полуфиналы: 9-10 июня 2020 года
 Финал: 4 июля 2020 года

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала 
Матчи прошли 4-5 февраля 2020

1/4 финала 
Матчи прошли 3 и 4 марта 2020 года.

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 DFB-Pokal on kicker.de

Кубок Германии по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2019/2020